Guillon – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Jean-Pierre Guillon – francuski lekkoatleta
 Loïc Guillon – francuski piłkarz